Жан Шарль Доминик де Лакретель (; , Мец — , Макон) — французский историк и публицист, член Французской академии (1811).

Биография 
Ещё очень молодым написал «Discours sur l’influence des moeurs sur les lois et des lois sur les moeurs» и трагедию «Caton d’Utique». В начале 1790-х участвовал в Клубе фельянов и был редактором «Journal de Paris», вместе с Андре Шенье и Жаном Руше; затем недолго служил в армии. После 9 термидора Лакретель стал одним из пламенных вождей так называемой jeunesse dorée и вёл ожесточённую войну с якобинцами.

После переворота 18 фрюктидора Лакретель был арестован и выпущен на свободу только в 1799 году, но вскоре, заподозренный в заговоре против республики, вынужден был бежать и вернулся в Париж лишь после 18 брюмера. В 1808 году он был назначен членом бюро прессы, затем профессором истории.

Во время Ста дней он сопровождал Людовика XVIII в Гент. За протест от имени Французской академии против сурового закона о печати, предложенного министерством Виллеля, был удалён из академии.

Литературное наследие 
Лакретель написал: 
 «Précis historique de la Révolution française» (1801—1806); 
 «Histoire de France pendant les guerres de réligion» (1814—1816); 
 «Histoire de France pendant le XVIII s.» (1808); 
 «Histoire de l’Assemblée constituante» (1821); 
 «L’Assemblée législative» (1824); 
 «Convention nationale» (1824—1825); 
 «Histoire de France depuis la Restauration» (1829—1835); 
 «Testament philosophique et littéraire» (1840); 
 «Dix années d'épreuves pendant la Révolution» (1840); 
 «Histoire da Consulat et de l’Empire» (1846).

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Меце
Умершие в Маконе
Историки по алфавиту
Члены Французской академии
Историки Франции
Публицисты Франции
Политики Франции